Gartenterrasse bezeichnet:

 eine Form der Terrasse (Architektur)
 Gartenterrasse (Gemälde), ein Gemälde von Caspar David Friedrich